Fenestella är ett släkte av svampar. År 2011 ansågs Fenestella ingå i familjen Fenestellaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. År 2020 ansågs däremot Fenestella ingå i
familjen Cucurbitariaceae, till följd av en sammanslagning av familjer.

Källor

Sporsäcksvampar
 Fenestella